De Rally van Monte Carlo 1989, formeel 57ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 57e editie van de rally van Monte Carlo en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 1989. Het was de 188e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in vijf Europese steden: Bad Homburg, Barcelona, Lausanne, Monte Carlo en Sestriere, richting Saint-Étienne, vanuit waar het competitieve gedeelte werd aangevangen met de uiteindelijke finish in Monte Carlo

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Monte
Rally van Monte Carlo